Le Temple kan syfta på:
 Le Temple, Gironde
 Le Temple, Loir-et-Cher